El Cap dels Vedats d'Erta, és una muntanya termenal entre el Pont de Suert, dins de l'antic terme de Malpàs, i Vall de Boí (a l'antic terme de Durro).

És el límit sud-est de l'Estació d'esquí Boí-Taüll, i el nord-est de la vall del barranc de Peranera.

Aquest cim conté el vèrtex geodèsic 257075001.

Referències 

Muntanyes de la Vall de Boí